Atemmaske steht für:

 Atemschutzmaske, Masken für den Eigenschutz
 Alltagsmaske, Behelfsmaske aus Stoff, z. B. zum Schutz der Mitmenschen vor einer Infektion
 Beatmungsmaske, Maske zur Beatmung von Patienten
 Sauerstoffmaske, Maske zur Zuführung von Sauerstoff in Flugzeugen, in der Sauerstofftherapie oder beim Höhenbergsteigen

Siehe auch:
 Mund-Nasen-Schutz (Medizin), medizinische Gesichtsmaske, OP-Gesichtsmaske